Alexis Galpérine (né en 1955), violoniste français ;
 Charles Galpérine (1929-2019), écrivain français ;
 Élise Galpérine (née en 1964), écrivain et juriste française ;
 Evgueni Galperine (né en 1974), compositeur franco-russe ;
 Sacha Galperine (né en 1980), compositeur franco-russe de musique de film ;
 Youli Galperine (né en 1945), compositeur et pianiste russe en France.

Patronyme russe